Schlossstraße 23 oder Schloßstraße 23 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Schloßstraße 23 (Brühl)
 Schlossstraße 23 (Korschenbroich)
 Schloßstraße 23/25 (Ludwigslust), siehe Liste der Baudenkmale in Ludwigslust
 Schloßstraße 23 (Saalfeld/Saale), siehe Liste der Kulturdenkmale in Saalfeld/Saale

Schloßstraße 23 ist die Adresse folgender Naturdenkmale:
 Kroneneiche in Belm, siehe Liste der Naturdenkmale im Landkreis Osnabrück